Reformed Church steht für:

 Reformed Church in America, reformierte Kirche 
 Reformed Church in the United States, calvinistische Kirche
 United Reformed Church, reformierte Kirche in Großbritannien

Siehe auch:
 Dutch Reformed Church
 First Reformed Church
 Grace Reformed Church
 Reformierte Kirche (Begriffsklärung)